Det 19. Forbundsdagsvalg i Tyskland blev afholdt 24. september 2017. Ved valget var ca. 61,5 millioner tyskere stemmeberettigede.

Ved valgtet gik de regerende partier i Forbundsdagen tilbage. AfD kom ind i Forbundsdagen for første gang, med 94 mandater, og blev dermed det tredjestørste parti. FDP blev atter repræsenteret i Forbundsdagen efter at have været ude i en valgperiode. FDP fik 80 mandater.

Resultat

Noter

Referencer 

Politiske valg i 2017
Politiske valg i Tyskland
Tysklands politik